Serbia occupata dagli Asburgo – periodo tra il 1686 ed il 1691 nella guerra austro-turca (1683-1699)

 Serbia occupata dagli Asburgo – territorio del Sangiaccato di Smederevo occupato tra il 1788 e il 1792 durante la Guerra austro-turca (1787-91)